Das WTT Contender Lima 2022 war das fünfte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 14. bis 19. Juni 2022 im peruanischen Lima statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 17. Juni 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Peru
Sportveranstaltung in Lima